KCB kan betekenen
 Orde van het Bad "Knights of Bath"
 Kerncentrale Borssele
 Koninklijk Conservatorium Brussel
 KunstenaarsCentrumBergen
 Kwaliteits-Controle-Bureau, een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan voor het inspecteren van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten.